Фёдор Иванович Энгель:
 Энгель, Фёдор Иванович (1769—1837) — действительный тайный советник, сенатор, член Государственного совета.
 Энгель, Фёдор Иванович (1815—1885) — генерал-майор Русской императорской армии, командир Кавказского запасного эскадрона.